Edward Katumba Wamala (né en 1956), général et ministre ougandais.
 Emmanuel Wamala (né en 1926), cardinal ougandais, archevêque émérite de Kampala depuis 2006.